Phils Creek  ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Phils Creek (Illinois), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Phils Creek (North Carolina), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Phils Creek (South Carolina), Fluss im Bundesstaat South Carolina
 Phils Creek (Virginia), Fluss im Bundesstaat Virginia